LXS steht für:
 Flughafen Limnos (IATA-Code), griechischer Flughafen

lx·s steht für:
 Luxsekunde, SI-Einheit der Belichtung (Physik)

Abkürzung